Пара може да се односи на:
 Пара, супстанца у гасовитој фази на температури нижој од њене критичне температуре
 Водена пара, гасни облик воде
 Пара (држава), бразилска савезна држава
 Пара (Кунео), је насеље у Италији у округу Кунео, региону Пијемонт
 Пара (Форли-Чезена), је насеље у Италији у округу Форли-Чезена, региону Емилија-Ромања

Особе 
 Морган Пара, француски рагбиста
 Никанор Пара, чилеански песник